Jonathan Mercier, né le  à Genève en Suisse, est un joueur suisse de hockey sur glace.
Il est le fils d'Alain Mercier, qui à lui aussi porter le maillot du Genève-Servette dans les années 80-90, quand ce dernier évoluait en LNB et en 1re Ligue.

Carrière de joueur
Formé au Genève-Servette HC, Jonathan Mercier intègre l'effectif professionnel en 2003. En 2005-2006, il est prêté pour 10 matchs au HC Martigny en LNB. La saison suivante, il dispute une rencontre en LNB avec le HC Viège en parallèle de sa saison avec Genève. En 2010, il signe un nouveau contrat de quatre ans. En 2014, il prolonge son aventure genevoise pour trois nouvelles saisons.

Carrière internationale
Il a représenté l'Équipe de Suisse de hockey sur glace au Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2004 à Amstetten en Autriche.

Trophées et honneurs personnels
2004 : Champion du Monde D1 moins de 18 ans.
Vainqueur de la Coupe Spengler en 2013 avec le Genève-Servette HC
Vainqueur de la Coupe Spengler en 2014 avec le Genève-Servette HC

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"| 2003-2004 || Genève-Servette HC || LNA ||3||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| Genève-Servette HC U20 || Jr. Élites A ||14||1||6||7||10||-||-||-||-||-
|-
| 2004-2005 ||Genève-Servette HC|| LNA ||44||3||3||6||8|| 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|rowspan="2"| 2005-2006 || Genève-Servette HC ||LNA || 31 || 1 || 12 || 13 || 24 ||6||0||1||1||2
|-
|HC Martigny ||LNB || 10 || 1 || 0 || 1 || 8 ||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"| 2006-2007 || Genève-Servette HC ||LNA || 40 || 5 || 8 || 13 || 30 || 5|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
|HC Viège ||LNB || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 ||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008 || Genève-Servette HC ||LNA || 48 || 3 || 12 || 15 || 40 || 16|| 2|| 2|| 4|| 14
|-
|2008-2009 || Genève-Servette HC ||LNA || 42 || 0 || 4 || 4 || 46 || 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2009-2010 || Genève-Servette HC ||LNA || 50 || 4 || 12 || 16 || 71 || 11 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
|2010-2011 || Genève-Servette HC ||LNA || 49 || 1 || 5 || 6 || 20 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2011-2012 || Genève-Servette HC ||LNA || 45 || 5 || 7 || 12 || 30 || 9 || 0 || 2 || 2 || 16
|-
|2012-2013 || Genève-Servette HC ||LNA || 49 || 3 || 8 || 11 || 28 || 7 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
|2013-2014 || Genève-Servette HC ||LNA || 48 || 8 || 2 || 10 || 26 || 12 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
|2014-2015 || Genève-Servette HC ||LNA || 40 || 6 || 11 || 17 || 14 || 12 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
|2015-2016 || Genève-Servette HC || LNA || 41 || 2 || 11 || 13 || 16 || 9 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
|2016-2017 || Genève-Servette HC || LNA || 39 || 2 || 5 || 7 || 46 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2017-2018 || Genève-Servette HC || LNA || 20||1||2||3||20||-||-||-||-||-
|-
|2018-2019 || Genève-Servette HC || LNA || 46||5||9||14||16||6||0||2||2||4 
|-
|2019-2020 || Genève-Servette HC || LNA || 37||3||10||13||14||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021 || Genève-Servette HC || LNA || 37|| 2 || 5 || 7 || 24 ||-||-||-||-||-
|-
| 2021-2022|| Genève-Servette HC || LNA ||  || 

|2004||Championnat du monde -18 ans D1||5||1||0||1||4||Promu

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en février 1986
Naissance à Genève
Sportif genevois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Martigny
Joueur du HC Viège
Défenseur de hockey sur glace